Джорджо Сальмоираги (, ) — итальянский художник. Профессор «Техники живописи древних» Мюнхенской академии. Лауреат премии «Ambrogino d’oro» от муниципалитета Милана (1990).

Биография 
Жил и работал в родном городе, Милане. В 1955 году получил диплом художественной школы Брера. Был учеником художника Федерико фон Ригера (золотая медаль в 1932 году), сначала учеником, а затем сотрудником Макса Дёрнера.

В 1960 году выступил одним из основателей «Rinnovamento dei Valori Classici» вместе с Вальморе Грациоли и Габриэле Манделем и вместе с ними был редактором одноименного журнала. Участвовал в конференциях, проводимых движением (Museo Scienza e Tecnica Milano), вместе с «Rinnovatori» выставлялся на выставке движения, проводимой в Palazzo della Ragione в Мантуе.

В 1962 году был профсоюзным активистом и членом USAIBA — U.I.L. Ломбардии. Организовал и участвовал в первой региональной выставке в «Музее науки и техники» в Милане.

В 1964 и 1966 годах организовал и участвовал в выставках современного искусства в Палаццо Реале в Милане.
В 1969 году был одним из организаторов «Четвертой выставки современного искусства» в павильоне современного искусства на вилле Реале в Милане.
В 1976 году принял участие в персональной выставке, организованной муниципалитетом в «Museo di Milano».

В 1979 году его книга была напечатана Unione Banca di Credito (BUC) Лугано (Швейцария), она поступила в фонды публичных и частных библиотек по всему миру, в том числе в Центре Помпиду в Париже.

С 1982 по 1984 год создал большой триптих размером 9,00 х 4,50 метра для церкви Сан-Джачинто (Брешиа).

В 1984 году реклама «Barilla» в основных итальянских еженедельниках выполнялась Сальмоираги.

В 1986—1987 годах работал в Ватикане, чтобы написать портрет Папы Иоанна Павла II для коллекции Ватикана, хранящийся ныне в Палаццо Сан-Каллисто в Риме.

В 1990 году получил награду Ambrogino d’oro от муниципалитета Милана.

В 1993 году организовал персональную выставку в «Академии Скалабрино» в Монтекатини.

В 1994 году вышла в свет книга «Волшебное и священное в искусстве Джорджио Сальмуараги», куратор Габриэле Мандель.

Участвовал в организуемых им выставках «Миланская биеннале» и многочисленных профсоюзных выставках. Салмойраги был содиректором художественного журнала «Полиакос» вместе с Вальморе Грациоли и Розальвой Альтини. Он провёл множество персональных выставок.

Джорджио Сальмойраги принадлежит к «Accademia Tiberina» и «Accademia dei 500», его работы выставлены в государственных и частных галереях (Парижская библиотека — Museo del Castello Sforzesco в Милане — Civica Collezione Bertarelli и др.)

Умер 27 декабря 2022 года в возрасте 86 лет.. Похоронен в Брешиа

Творчество

DISEGNI, STUDI E BOZZETTI 

«TESTA DI VECCHIA»
"Disegno Papa Giovanni Paolo «°» 
«L' adorazione dei magi» 
«Studio per il capello di paglia» 
«Crocefissione» 
«Bozzetto» 
«Apostolo Pietro» 
«Donna» 
«Nudo» 
«Frate studio» 
«Mio Padre»

dipinti olio, tecnica mista su tela e tavole 

«Sully nel Trompe-l’oeil»
«Superbia» 
«Inquisitore» 
«Autoritratto» 
«Mio fratello» 
«Pane» 
«Miseria» 
«Giuda» 
«Frutti e rame»
«Malinconia» 
«S.S. Giovanni Paolo II°» 
«Zuli che cuce» 
«Adorazione dei Magi» 
«Crocefissione» 
«Resurrezione»

Pittura classica della Realtà 

«Il Cappello di paglia»
«Autunno» 
«Conchiglie» 
«Sic transit gloria mundi» 
«Vanitas» 
«Quasi un filosofo» 
«Thalia — Allegoria del teatro» 
«Veggente» 
«Frate» 
«Francesca che legge» 
«Madonna» 
«Ultima Cena» 
«Francesca» 
«Nudo di donna» 
«Madonna» 
«Autoritratto a 72 anni»

Галерея

Литература 
 Gabriele Mandel, «Il magico e il sacro nell’arte di Giorgio Salmoiraghi», Milano, IULM, 1994
 Aldo Strisciullo, "La pittura di Giorgio Salmoiraghi

Примечания

Ссылки 

Художники Италии